Albert Pickles ist der Name folgender Personen:

* Albert Pickles (Fußballtrainer) (1877–1958), englischer Fußballtrainer
 Albert Pickles (Fußballspieler) (1902–1976), englischer Fußballspieler